Открытый чемпионат Лиона по теннису среди мужчин 2018 (, (также известен как ATP Lyon Open 2018)  — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лионе, Франция на открытых грунтовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 с призовым фондом в размере около 560 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2018 году турнир прошёл с 20 по 26 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Жо-Вильфрид Тсонга
 в парном разряде —  Андрес Мольтени и  Адиль Шамасдин

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Доминик Тим (№ 8 в мире на тот момент). Австрийский теннисист смог оправдать статус фаворита и выиграть главный приз. В финале он переиграл француза Жиля Симона, не имевшего изначального посева. Прошлогодний чемпион Жо-Вильфрид Тсонга из-за травмы не имел возможность защищать свой титул.

В парном турнире победу одержали несеяный дуэт Ник Кирьос и Джек Сок. Прошлогодние чемпионы Андрес Мольтени и Адиль Шамасдин не защищали свой титул, однако Мольтени сыграл на турнире в паре с Гильермо Дураном и во 1/4 финала они проиграли победителям этого розыгрыша турнира.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 14 Мая 2018.

Особая категория игроков 
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC):
  Грегуар Баррер 
  Адриан Маннарино 
  Корантен Муте 

2. Теннисисты, победители в квалификации (Q):
  Ласло Дьере
  Филип Хорански
  Хосе Эрнандес Фернандес
  Хорди Сампер Монтана

3. Теннисисты, счастливые участники (лаки-лузеры) квалификации (LL):
  Федерико Кориа
  Йорис де Лоре

Соревнования

Одиночный турнир 
  Доминик Тим обыграл  Жиля Симона со счётом 3-6, 7-6(2), 6-1.
 Тим выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Симон сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Ник Кирьос /  Джек Сок обыграли  Романа Ебавого /  Матве Мидделкопа со счётом 7-5, 2-6, [11-9].
 Кирьос выиграл дебютный парный титул в основном туре ассоциации.
 Сок выиграл 3-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Лиона
 Мировой тур ATP 2018 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Теннис
Май 2018 года
2018